Gáti György (1919–1971) színész, rendező, színigazgató
 Gáti György (1924–?) agrármérnök
 Gáti György (1954) fotóművész